Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Everton F.C.

Wykaz spotkań pucharowych

1962−2000

2001−2020

Bibliografia 
 

Everton F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach